Eberdorf ist der Name folgender Orte:

 Eberdorf (Gemeinde Althofen), Ortschaft von Althofen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Eberdorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Eberdorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Eberdorf (Gemeinde Weißkirchen), Ortsteil von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
Eberndorf
Ebersdorf
Ebendorf